Questa è la seconda edizione di Uno zecchino per il papà che è andata in prima TV su Rai Yoyo l'8 maggio 2016.

Curiosità 
Carolina Benvenga ha anche presentato la precedente e la successiva edizione di Uno zecchino per il papà che si è eseguito dal 2013 al 2017.

Uno zecchino per la mamma

Il programma 
Il programma ha avuto anche delle edizioni precedenti: Uno zecchino per il papà 2015

Zecchino d'Oro 

Zecchino d'Oro